Sepioteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Sepioteuthis ingår i familjen kalmarer.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalmarer
Sepioteuthis